Locust Point (Baltimore), een buurt in de Amerikaanse stad Baltimore
 Locust Point (Bronx), een buurt in de Bronx, in de Amerikaanse stad New York
 Locust (New Jersey), vroeger Locust Point, een gehucht in de Amerikaanse staat New Jersey